Heurich ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heurich (1883–1967), deutscher Erfinder
 Christian Heurich (1842–1945), amerikanischer Brauereiunternehmer deutscher Herkunft
 Fridolin Heurich (1878–1960), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)

 Winfried Heurich (* 1940), deutscher Organist und Komponist

Heurich 
 war ein  der preußischen Armee ab ca. 1812